Kanton Mende-Nord, een kanton van het Franse departement Lozère
 Kanton Mende-Sud, een kanton van het Franse departement Lozère